story – rodzaj zasłon
Miejscowości w USA:
 Story – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Sheridan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Story (ang. Story County) – w stanie Iowa